Albert Brendel (1827-1895), peintre et graveur allemand ;
 Alfred Brendel (1931- ), pianiste autrichien ;
 Claude Brendel (1965- ), chef d’orchestre français ;
 Christian Brendel (1957- ), acteur français ;
 Daniel Brendel von Homburg (1523-1582),, archevêque et prince-électeur de Mayence de 1555 à 1582 ;
 El Brendel (1890-1964), acteur américain ;
 François-Antoine Brendel (1735-1799), ecclésiastique français ;
 Franz Brendel (1811-1868),  critique musical, journaliste et musicologue allemand ;
 Heinz Brendel (1915-1989), pilote automobile allemand ;
 Jakob Brendel (1907-1964), lutteur allemand spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Joachim Brendel (1921-1974), pilote allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Robert Brendel (1821-1898) et son fils Reinhold Brendel (1861-1927), producteurs des modèles Brendel pour l'enseignement de la botanique ;
 Sebastian Brendel (1988- ), champion allemand de canoë-kayak.
Patronyme germanique
Patronyme anglais